Kövess ist der Familienname folgender Personen:
 Géza Kövess (1896–1977), österreichischer Offizier und Historiker
 Hermann Kövess von Kövesshaza (1854–1924), österreichisch-ungarischer Feldmarschall und letzter Oberkommandierender der k.u.k. Armee